Dabrava peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Дъбрава) :
Dabrava, village bulgare de l'obchtina de Blagoevgrad, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Dabrava, village bulgare de l'obchtina de Baltchik, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Dabrava, village bulgare de l'obchtina de Lovetch, situé dans l'oblast de Lovetch.